Глісон () — прізвище ірландського походження (від ).

Відомі носії прізвища:

 Брендан Глісон (; 1955) — ірландський актор, сценарист, продюсер.
 Генрі Алан Глісон (; 1882—1975) — американський ботанік, біогеограф, еколог.
 Джейк Глісон (; 1990) — новозеландський футболіст, воротар.
 Джеймс Глісон (; 1882—1959) — американський актор, драматург і сценарист.
 Джек Глісон (; 1992) — ірландський актор.
 Джекі Глісон (; 1916—1987) — американський комедійний актор.
 Доналл Глісон (; 1983) — ірландський актор, режисер і письменник.
 Тім Глісон (; 1983) — американський хокеїст, захисник, олімпійський медаліст (2010).

Ірландські прізвища